Белингхам има више значења:
 Белингхам (Масачусетс)
 Белингхам (Вашингтон)
 Белингхам (Минесота)